Saussure kan avse:

Horace-Bénédict de Saussure (1740–1799), schweizisk naturforskare
Nicolas-Théodore de Saussure (1767–1845), schweizisk naturforskare
Henri de Saussure (1829–1905), schweizisk entomolog
Ferdinand de Saussure (1857–1913), schweizisk språkforskare

Schweiziska efternamn